Henning Andersen er navnet på flere personer:

 Henning Andersen (modstandsmand) (1917-1944) – dansk modstandsmand
 Henning Andersen (billedhugger) (født 1944) – dansk billedhugger
 Henning Andersen (politiker) – (død 2008) – dansk viceamtsborgmester og folketingsmedlem
 Henning Andersen (fodboldspiller) - dansk fodboldspiller fra B 1909 og Vejle Boldklub